Ниже представлен список видов грибов, употребление в пищу которых доказанно может привести к смерти людей.

Примечания 

Ядовитые